Kosmologi har flere betydninger:

 Kosmologi (astronomi) – studiet af Universet i stor skala
 Kosmologi (religion) – den måde hvorpå en religions medlemmer opfatter universet og den måde verden er indrettet på

Se også
 Den Kosmologiske Konstant – konstant i teoretisk fysik
 Kosmologiske princip – den antagelse at universet er homogent og isotropisk på store skalaer
 Martinus Thomsen – dansk forfatter og mystiker, hvis lære kaldes "Martinus' kosmologi"
 Nordisk kosmologi – verdens indretning i følge den før-kristne nordiske religion